Паньковское сельское поселение — название нескольких муниципальных образований (сельских поселений) в России:

 Паньковское сельское поселение — входит в Кадыйский район Костромской области.
 Паньковское сельское поселение — входит в Новодеревеньковский район Орловской области
 Паньковское сельское поселение — входит в Старицкий район Тверской области.